Сы́вороткин — русская фамилия. Известные носители:

 Сывороткин, Владимир Леонидович (род. 1949) — российский учёный-геолог, доктор геолого-минералогических наук.
 Сывороткин, Гавриил Маркович (1794—1874) — городской голова Петрозаводска, купец.